Guerra
Ou ainda:
O Confronto - filme de 2001
Teorema do confronto

Veja também
Batalha

Desambiguação